И́нна Абра́мовна Бернште́йн (7 октября 1919, Москва — 1992, там же) — советский и российский  и , специалист по чешской литературе.

Биография 
Окончила Среднеазиатский государственный университет (1942). Доктор филологических наук. Член Союза писателей СССР (1969).

Сочинения

Критика 
 Творчество Т. Сватоплука // Писатели стран народной демократии. — М., 1959.
 Современная чешская литература. — М., 1961
 Творческий путь Марии Пуймановой. — М., 1961
 Современный чешский и словацкий роман. — М., 1962. (В соавт. с Э. М. Олоновой)
 Литература социалистической Чехословакии: Споры, искания, решения. — М., 1965
 Карел Чапек: Творческий путь. — М., 1969
 Похождения бравого солдата Швейка Ярослава Гашека. — М., 1971 (Массовая историко-литературная библиотека)
 Чешский роман XX века и пути реализма в европейских литературах. — М., 1979
 Эпос обновления жизни: Роман в литературе социалистических стран 1960-70-х годов. М., 1982

Примечания

Ссылки 
 И. А. Бернштейн в Большом энциклопедическом словаре
 И. А. Бернштейн в библиографическом справочнике Русской фантастики
 И. А. Бернштейн в Энциклопедии фантастики

Богемисты России
Выпускники Национального университета Узбекистана
Члены Союза писателей СССР
Женщины-учёные
Сотрудники ИМЛИ